Кисловское — топоним в России:

 Кисловское — озеро в Торопецком районе Тверской области.
 Кисловское — село в Каменском районе Свердловской области.
 Кисловское — сельское поселение в Быковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Кислово